Джейден Кристофер Сайер Смит (; род. 8 июля 1998 года, Малибу, Калифорния, США), также известный под псевдонимом Jaden — американский рэпер и актёр. Его дебют в кино состоялся вместе с отцом Уиллом Смитом в фильме 2006 года «В погоне за счастьем», и он снова появился со своим отцом в фильме 2013 года «После нашей эры». Он также снялся в фильмах-ремейках «День, когда Земля остановилась» (2008) и «Каратэ-пацан» (2010).

Смит выпустил «CTV2», свой второй микстейп, в ноябре 2014 года. После трёхлетней работы он выпустил свой дебютный студийный альбом «Syre» 17 ноября 2017 года. Его второй студийный альбом, «Erys», был выпущен 5 июля 2019 года. Его третий студийный альбом, «CTV3: Cool Tape Vol. 3», был выпущен 28 августа 2020 года. В 2021 году он получил номинацию на премию «Грэмми» в категории «Альбом года» как один из исполнителей на «Justice» Джастина Бибера.

Смит вернулся к актёрской деятельности с 2017 года, снявшись в двух сезонах оригинального сериала Netflix «Отжиг» и озвучивая роль в оригинальном аниме Netflix «Нео Йокио».

Ранняя жизнь 
Джейден Смит родился 8 июля 1998 года в Малибу, штат Калифорния, в семье актёров Джады Пинкетт Смит и Уилла Смита. У него есть старший сводный брат Трей Смит (1992 г.р.) и младшая сестра Уиллоу Смит (2000 г.р.). Смит посещал Академию лидерства в Нью Вилладж, прежде чем его родители перевели на обучение на дому. Повзрослев, статус знаменитости Смита из-за того, что он снимался в таких фильмах, как « В погоне за счастьем», и его родители, оба признанные актёры, привели к тому, что он был изолирован от нормального детства, о чем он подробно говорил. Он занялся скейтбордингом.

Смит и его братья и сестры были молодёжными послами проекта Zambi, который совместно с Hasbro оказывает помощь замбийским детям, ставшим сиротами из-за СПИДа.

Карьера

Съёмки 

Смит дебютировал в главной роли в фильме 2006 года «В погоне за счастьем» в роли Кристофера, сына Криса Гарднера, персонажа Уилла Смита. За свою роль Джейден получил награду за выдающееся исполнение на MTV Movie Awards 2007 года. Затем Джейден появился в роли Джейкоба в научно-фантастическом фильме Скотта Дерриксона 2008 года «День, когда Земля остановилась», ремейке одноимённой классики 1951 года.

В 2010 году вместе с Джеки Чаном Джейден снялся в фильме «Каратэ-пацан», ремейке фильма 1984 года. В мае 2013 года Уилл Смит и Джейден снялись вместе, сыграв отца и сына, в фильме «После нашей эры». В 2014 году было объявлено, что Джейден вернётся для продолжения «Каратэ-пацан 2» с Джеки Чаном. Режиссёром фильма станет Брек Эйснер, продюсерами — Джеймс Ласситер и Уилл Смит, сценаристом — Зак Пенн.

В апреле 2014 года Джейден получил роль в фильме «Птица доброго Господа», который основан на одноимённом романе Джеймса Макбрайда 2013 года. Джейден играет Генри Шеклфорда, молодого раба, живущего на территории Канзаса в 1857 году, который сталкивается с аболиционистом Джоном Брауном.

Джейден сделал перерыв в актёрской деятельности после выпуска своего микстейпа «Cool Tape Vol. 2», чтобы сосредоточиться на музыке, вернувшись к кино в оригинале Netflix, «Отжиг» в 2017 году. У Джейдена также была озвучивающая роль в «Нео Йокио» и роль в Нэшвилле в роли самого себя. Комментируя свой перерыв в актёрской карьере, он сказал: «Роли, которые мне предлагали, были не совсем тем, что я искал, ничто не казалось мне действительно необходимым, в чем я должен был участвовать, пока не появилось это». Джейден вернулся к съёмкам в кино с анонсом фильма, основанного на скейтбординге. 21 июня 2018 года компания Crystal Moselle’s Skate Kitchen выпустила свой первый официальный трейлер, демонстрирующий Джейдена в качестве главного героя. Фильм был официально выпущен 10 августа 2018 года, после демонстрации на «Сандэнсе» зимой 2017 года. В следующий раз он снимется в «Жизнь за год» через год вместе с Карой Делевинь.

Музыка 

В 2010 году Джейден исполнил рэп вместе с канадским певцом Джастином Бибером в песне «Never Say Never». Песня достигла 8-го места в Billboard Hot 100 и была сертифицирована 5× платиновой в США.

1 октября 2012 года Джейден выпустил свой дебютный микстейп «The Cool Cafe». 8 ноября 2014 года Джейден выпустил продолжение «The Cool Cafe» под названием «CTV2».

Джейден начал работу над своим дебютным студийным альбомом в 2014 году, и этот процесс занял три года. В декабре 2016 года Джейден объявил, что его дебютный студийный альбом будет называться «Syre». Ведущий сингл с «Syre» «Fallen» был выпущен 5 декабря 2016 года, были выпущены ещё три сингла: «Batman» и «Watch Me» 14 июля 2017 года и «Falcon» 16 ноября. «Syre» был выпущен 17 ноября 2017 года и дебютировал под номером 24 в американском Billboard 200. «Icon» был выпущен как сингл в тот же день и занял 3-е место в чарте Bubbling Under Hot 100 синглов.

Позже Джейден объявил, что его следующий проект после «Syre» будет называться «Erys» 14 декабря 2017 года. Другой проект под названием «Syre: The Electric Album» позже был поддразниваем через Twitter. В преддверии выхода проекта Джейден выпустил сингл «Ghost» с участием Кристиана Ричи. 8 июля 2018 года Джейден опубликовал проект исключительно в Instagram в день своего 20-летия. Позже, четыре дня спустя, проект был выпущен на потоковые платформы. «Syre: The Electric Album» представляет собой гитарно-ориентированную переработку студийного альбома Джейдена «Syre», на который повлияли Джими Хендрикс и группа The Beatles «Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club». Менее чем через год, 5 июля 2019 года, Джейден выпустил свой второй студийный альбом «Erys» и дебютировал под номером 12 в американском Billboard 200.

30 июля 2018 года Джейден был объявлен в качестве открывателя во время тура J. Cole's KOD Tour вместе с Young Thug и EarthGang, а 2 августа впервые выступил в Lollapalooza. Один из влиятельных людей Джейдена, Kid Cudi, заявил, что хотел бы записать альбом с Джейденом, который Джейден поддержал, сказав, что хотел бы сделать это в будущем во время интервью 21 августа 2018 года.

24 июля 2020 года Джейден выпустил сингл «Cabin Fever» со своего третьего альбома «CTV3: Cool Tape Vol. 3», который, по его словам, является завершением трилогии предыдущих «Cool tapes» и «также как бы завершает трилогии „Syre“ и „Erys“ одновременно». Альбом включает совместную работу с другом Джейдена и предыдущим соавтором Джастином Бибером над песней «Falling for You». 21 июня 2021 года Джейден выпустил сингл «BYE». 27 августа 2021 года Джейден выпустил ещё одну версию альбома «CTV3: Day Tripper’s Edition» на всех потоковых платформах.

Влияния 
Влияние Джейдена включают Kid Cudi, Канье Уэста, Курта Кобейна и Tycho. Смит также считает своего отца, Уилла Смита, источником вдохновения, говоря: «Он начал с музыки и перешёл в кино. Я начал с фильмов, а затем перешёл к созданию музыки — я смотрю на него и использую это как пример того, насколько он хороший человек, но не обязательно того успеха, которого он достиг».

Другие работы 
GQ описал Джейдена как «в своей собственной лиге» с точки зрения моды и «суперзвезду, которая вывела моду на совершенно другой уровень». Джейден назвал Tyler, The Creator, Бэтмена и Посейдона своими иконами, когда дело доходит до моды. Смит сказал, что Tyler, the Creator познакомил его с брендом Supreme. Мрачные готические пейзажи Бэтмена повлияли на одежду, которую он создал благодаря своему бренду MSFTSrep и своему личному стилю одежды, надев защитную броню Бэтмена на свадьбу Канье Уэста и Ким Кардашьян и его выпускной бал. Ассортимент MSFTSrep включает толстовки, футболки, брюки и жилеты. В мае 2013 года Смит сотрудничал с корейским дизайнером Чхве Бум Соком, чтобы создать всплывающий магазин, в котором покупатели могут покупать одежду с их совместными логотипами.

Смит вызвал споры в 2016 году после того, как стал моделью в кампании женской одежды Louis Vuitton в юбке. Объясняя свой выбор носить юбку, Смит сказал, что пытается бороться с издевательствами, сказав: «Через пять лет, когда ребёнок пойдёт в школу в юбке, его не будут бить, и дети не будут злиться на него». Смит продолжал носить женскую одежду до конца 2016 года. Смит был первым мужчиной-моделью, смоделировавшим женскую одежду для Louis Vuitton. Смит создал линию джинсовой одежды с модным брендом G-Star в 2018 году.

Смит является партнёром компании spring water company Just Water, которая начала свою деятельность, когда ему было всего двенадцать лет. Just Water пытается создать дешёвую систему фильтрации воды, которую можно использовать в бедных районах и странах, и хочет позже помочь с инфраструктурой водоснабжения и созданием более экологически чистых методов строительства, производя собственный гипсокартон. 27 августа 2018 года Just Water официально стартовала в Великобритании.

Личная жизнь 
Отец Джейдена, Уилл, сообщил, что его сын с согласия родителей добивался решения о самостоятельной жизни в качестве подарка на свой 15-й день рождения. Уилл сообщил средствам массовой информации, что основной мотивацией Джейдена является создание собственного места жительства, а также объяснил, что его дети не подлежат строгому воспитанию:

Однако Джейден и его отец появились вместе на шоу Эллен ДеДженерес 15 мая 2013 года, и Смит сказал:

В июне 2017 года Джейден переехал из дома своих родителей в дом стоимостью 4 миллиона долларов в Хидден-Хиллз.

Джейден — заядлый «теоретик заговора», и его заявления часто вызывают споры. Это включает в себя теории об иллюминатах и твиты о химических следах.

В 2013 году Джейден вызвал споры, когда раскритиковал традиционное образование и посоветовал людям бросить школу. Обсуждая подростков, посещающих государственную школу, Джейден сказал: «Дети, которые ходят в обычную школу, такие подростковые, такие злые».

Джейден встречался с Сарой Снайдер с 2015 по 2017 год. Эти двое расстались после того, как «отдалились друг от друга» на фоне слухов об измене. Снайдер вдохновила множество песен на дебютный альбом Джейдена «Syre».

Джейден — вегетарианец. Он открыл передвижной ресторан, предоставляющий бесплатные веганские обеды для бездомных (но где другие платят, когда обедают). Его веганский образ жизни заставил его родителей предпринять вмешательство после быстрого ухудшения здоровья, которое привело к тому, что его кожа посерела. Позже у него обнаружили непереносимость лактозы и целиакию. Однако его ухудшающееся здоровье привело к тому, что Джейден вернулся к вегетарианству.

Начиная с ноября 2018 года, Джейден утверждал, что рэпер Tyler, the Creator, является его парнем. Тайлер, однако, опроверг это утверждение, несмотря на то, что свободно признал свою бисексуальность, и неясно, шутил Джейден или нет.

Джейдена называют недвоичной иконой за его работу в популярных средствах массовой информации, бросающую вызов традиционным гендерным ролям. Его часто можно увидеть в одежде, изменяющей пол, в платьях, юбках и туфлях на высоких каблуках. В своей редакционной статье Vogue Korea в 2016 году он привлёк внимание тем, что был одет в традиционно женскую одежду: чёрную юбку, синий лак для ногтей и цветок в волосах. Он делал публичные комментарии, такие как «Если я Хочу Надеть Платье, То Я Это Сделаю, И Это Задаст Новую Волну…». Сообщается, что Джейден сказал, что причина, по которой он хотел носить юбки, заключалась в том, чтобы в конечном итоге помочь детям меньше подвергаться издевательствам в школах.

Дискография 
Американский рэпер Джейден Смит выпустил три студийных альбома, три микстейпа, три расширенных альбома, 16 синглов (в том числе пять синглов в качестве признанного исполнителя) и 28 музыкальных клипов. В 2010 году Джейден сотрудничал с певцом Джастином Бибером над песней «Never Say Never», которая достигла восьмого места в американском чарте Billboard Hot 100, а позже получила 5-кратный платиновый сертификат RIAA. Смит выпустил свой дебютный микстейп «The Cool Cafe: Cool Tape Vol. 1» в октябре 2012 года, за которым последовал «CTV2», продолжение его микстейпа, 18 ноября 2014 года. Затем он выпустил совместный EP из трёх треков с продюсером Даниэлем Д’Артистом под названием «This Is the Album» в феврале 2015 года.

1 декабря 2016 года Джейден переиздал «CTV2», а три дня спустя выпустил музыкальное видео для «Fallen», ведущего сингла со своего дебютного студийного альбома «Syre». Альбом был выпущен 17 ноября 2017 года и дебютировал под номером 24 в американском Billboard 200. Альбом породил синглы: «Fallen», «Batman», «Watch Me», «Falcon» и «Icon». Позже он продолжил работу над альбомом «Syre: The Electric Album» в июле 2018 года и «Sunset Tapes: A Cool Tape Story» в ноябре 2018 года.

В апреле 2019 года Джейден выпустил EP под названием «Erys Is Coming». Позже Джейден выпустил свой второй студийный альбом «Erys» 5 июля 2019 года и дебютировал под номером 12 в американском Billboard 200. Альбом породил сингл: «Again».

Его последний альбом, «CTV3: Cool Tape Vol. 3», был выпущен 28 августа 2020 года.

Фильмография

Песни

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Золотая малина»
Лауреаты премии «Сатурн»
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Hasbro
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Рэперы США
Конспирологи